Imię i nazwisko Max Factor nosili szefowie firmy kosmetycznej, ojciec i syn:
 Max Factor Sr. (1872–1938), założyciel firmy, pionier makijażu filmowego
 Max Factor Jr. (1904–1996), szef firmy od 1938

Nazwa hasła może oznaczać także samą firmę kosmetyczną Max Factor.